Andrei Glanzmann – rumuński piłkarz
 Chrigel Glanzmann
 Eduard Glanzmann
 Fredy Glanzmann

Zobacz też
 Trombastenia Glanzmanna